Varner puede referirse a:

 el Municipio de Varner (Varner Township), un municipio ubicado en el condado de Ripley; o

 William "Bill" Joseph Varner (* 1960, Pittsburgh), un jugador de baloncesto profesional.